Татья́на Петро́ва: Петрова, Татьяна Анатольевна (род. 1961) — российский юрист, судья Верховного Суда Российской Федерации.
 Петрова, Татьяна Валерьевна (Архипова; род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Петрова, Татьяна Владимировна (род. 1973) — российская ватерполистка.
 Петрова, Татьяна Владиславовна (род. 1957) — российский юрист.
 Петрова, Татьяна Дмитриевна (Лебонда; род. 1964) — советская легкоатлетка.
 Петрова, Татьяна Ивановна (род. 1952) — российская чувашская художница по национальной вышивке.
 Петрова, Татьяна Михайловна (род. 1950) — председатель Совета представителей Государственного совета-Хасэ Республики Адыгеи.
 Петрова, Татьяна Николаевна (Чернова; род. 1953) — удмуртская поэтесса, журналист.
 Петрова, Татьяна Сергеевна (род. 2001) — российская футболистка.
 Петрова, Татьяна Юрьевна (род. 1957) — народная певица России.